Наталья Вавилова: Вавилова, Наталья Дмитриевна (род. 1959) — советская киноактриса.
 Вавилова, Наталья Ивановна (род. 1946) — заслуженный работник культуры РФ.